Gunnar Knudsen kan avse flera personer däribland:

Gunnar Knudsen (filolog)
Gunnar Knudsen (politiker)